CKD steht für:

 Caritas-Konferenzen Deutschlands
 Chronic kidney disease, chronische Nierenkrankheit, siehe Chronisches Nierenversagen
 Completely Knocked Down, eine Bestell- und Lieferungsform, die vor allem in der Fahrzeugindustrie vorkommt
 Count Key Data, ein Format für Daten auf Disketten und Festplatten, siehe Direct Access Storage Device

ČKD steht für:

 ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk), tschechischer Konzern
 ČKD Tatra, den ehemaligen tschechoslowakischen Hersteller von Schienenfahrzeugen
 ČKD-Praga, den ehemaligen tschechoslowakischen Hersteller von Flugzeugen und Flugmotoren 

CKD